Бессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Бессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Бессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Бессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Бессе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж